Emer ist ein irischer weiblicher Vorname, möglicherweise abgeleitet von eimh mit der Bedeutung „geschickt“ (engl. “swift”), bzw. von der gleichnamigen irischen Sagengestalt Emer. Eine jüngere Variante des Namens ist Eimear.

Namensträgerinnen 

 Emer Cooke (* 1961), irische Pharmazeutin und EU-Beamtin
 Emer Costello (* 1962), irische Politikerin
 Emer Kenny (* 1989), britische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Emer Martin (* 1968), irische Schriftstellerin, Malerin und Filmemacherin
 Emer O’Sullivan (* 1957), irische Literaturwissenschaftlerin und Autorin von Kinder- und Jugendbüchern

Familienname 
 Joel Emer (* 1954), amerikanischer Computeringenieur
 Michel Emer (1906–1984), französischer Chanson-Komponist, -Texter und -Pianist

Siehe auch 
 Tochmarc Emire („Das Werben um Emer“), Erzählung aus der irischen Mythologie

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Irischer Personenname